Zaus är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av H. Goodsir 1845. Zaus ingår i familjen Harpacticidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Zaus